May:
 
 May — персонаж видеоигр серии Guilty Gear.
 May — фильм ужасов 2002 года.

См. также